Wavre Sports Football Club was een Belgische voetbalclub uit Waver, hoewel de club oorspronkelijk uit Jette kwam. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 4549 en had oorspronkelijk geel-blauw, later geel groen en ten slotte groen-wit als clubkleuren. De club speelde in de jaren 80, toen die nog Racing Jet de Bruxelles heette, enkele seizoenen in eerste klasse.

Geschiedenis
De club werd in 1944 opgericht en sloot het jaar erop aan bij de voetbalbond als Racing Club de Jette. De club kreeg stamnummer 4549. De club speelde op terreinen aan de Tentoonstellingslaan in Jette. De club bereikte in 1962 voor het eerste de nationale bevorderingsreeksen, de (vierde klasse), won er na drie seizoenen in 1965 zijn reeks en promoveerde zo zelfs naar derde klasse.

In 1970 fusioneerde Racing Club de Jette met Royal Stade de Bruxelles. Deze club droeg stamnummer 281 en heette in de jaren '20 US de Laeken, later RUS de Laeken en had verschillende seizoen in de nationale bevorderingsreeksen gespeeld. Na een fusie met US du Centenaire werd deze club vanaf 1964 Royal Stade de Bruxelles. Racing Club de Jette en Royal Stade de Bruxelles fusioneerden tot Racing Jet de Bruxelles. De fusieclub ging door in derde klasse, met stamnummer 4549 van Jette, stamnummer 281 verdween. De ploeg ging spelen op het tweede veld van de Heizel. Het eerste seizoen werd men laatste in zijn reeks en zakte men even terug naar vierde klasse, maar men kan na één seizoen terugkeren naar derde in 1972. De club kon zich enkele seizoen handhaven in de middenmoot in zijn reeks, tot men in 1979 de titel pakte en voor de eerste maal de tweede klasse bereikte. In 1982/83 was men nog even teruggevallen naar derde klasse, maar in 1983/84 won de club bij zijn terugkeer in tweede klasse meteen de eindronde. Racing Jet de Bruxelles speelde zo in 1984 voor het eerst in eerste klasse. In dit eerste seizoen eindigde men echter laatste en degradeerde zo terug naar tweede klasse. Daar haalde Racing Jet echter opnieuw de eindronde, die het won, zodat de club opnieuw naar eerste klasse kon. Ditmaal duurde het verblijf twee jaar, met als beste resultaat een 12de plaats in 1987. In 1988 werd men echter weer laatste en verdween Racing Jet de Bruxelles definitief uit het allerhoogste niveau.

In 1988 verhuisde de club vanuit Brussel naar Waver, naar het Centre Sportif. De naam van de club werd hierbij omgedoopt tot Racing Jet Wavre. Racing Jet speelde nog twee seizoenen in tweede klasse, maar verdween daaruit in 1992 toen het laatste eindigde en naar derde klasse degradeerde. Het seizoen erop in derde klasse eindigde Wavre in de middenmoot, maar de club werd door de KBVB verwezen naar vierde klasse omwille van administratieve en financiële problemen. Wavre kon echter in 1994 na één seizoen zijn plaats in derde klasse heroveren. Tot 1998 bleef de club in derde klasse en probeerde terug hogerop te raken. Zowel in 1995, 1996 als 1997 dwong Wavre een plaats in de eindronde af, maar slaagde er niet in deze te winnen en de promotie te behalen. Uiteindelijk werd de club daarentegen in 1998 laatste in zijn reeks en zakte terug naar vierde klasse. In 2001/02 keerde Wavre nog één seizoen terug in derde maar kon zich niet handhaven. In 2002/03 ging het voor de club nog minder goed: Racing Jet werd nu ook allerlaatste in zijn reeks in vierde klasse en degradeerde zo naar eerste provinciale. In 2008 steeg de club terug naar de vierde klasse, waaruit het na twee seizoenen opnieuw degradeerde naar eerste provinciale.

In 2018 wijzigde de club zijn naam in Wavre Sports Football Club. In 2020 besloot de club, na aanhoudende financiële problemen en nadat ze door de gemeente Waver uit het Stade Justin Peeters gezet werden, om er mee te stoppen.

Resultaten

Externe link
 Officiële website werd offline gehaald.

Wavre, Sports
Sport in Waver
Sport in Jette
Sportvereniging in Waals-Brabant